Etal ist der Name

 eines Atolls in Mikronesien, siehe Etal (Atoll)
 der Hauptinsel dieses Atolls, siehe Etal (Insel)
 einer Ortschaft in der englischen Grafschaft Northumberland, siehe Etal (Northumberland)
 einer Burgruine in der gleichnamigen Ortschaft, siehe Etal Castle

Siehe auch:
 Ettal